Крысы — название нескольких фильмов:
 «Крысы» () — драма 1955 года Роберта Сиодмака, ФРГ.
 «Крысы» () — фильм ужасов 1982 года Роберта Клауза, Канада.
 «Крысы» () — телефильм ужасов 2002 года Джона Лафия, США.
 «Крысы» () — фильм 2015 года, США, Россия. См. также 
 Крысы пустыни — военная драма 1953 года (США).
 Крысы, или Ночная мафия — советский художественный фильм 1991 года.